Alex (keresztnév)
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Alexander City (Alabama)
 Alexander (Arkansas)
 Alexander (Észak-Dakota)
 Alexander (Georgia)
 Alexander (Iowa)
 Alexander (Kansas)
 Alexander (Maine)
 Alexander (város New York)
 Alexander (falu, New York)
 Alexander (Nyugat-Virginia)
 Alexander megye (egyértelműsítő lap)